Rolf Andersson kan syfta på:

Rolf Andersson (advokat)
Rolf Andersson (tränare) (1933–2020), ishockey- och handbollstränare
Rolf Andersson (konstnär) (1933–2008), målare
Rolf Andersson (1937–1990), bankman och riksdagsledamot (Centerpartiet)
Rolf Andersson (fotbollsspelare) (1942–2023)
Rolf Andersson (fotbollsspelare, född 1929) (1929–1997)
Rolf Andersson (skådespelare) (född 1942)
Rolf Andersson (fotograf)
Rolf Andersson, trumslagare i Sandviken Big Band